Нога́лес ():

Фамилия 
 Ногалес Мендес, Рафаэль де (1879—1936) — венесуэльский писатель и наёмник, ставший свидетелем и участником геноцида армян в 1915 году.

Топоним 
 Ногалес — город в США, штат Аризона.
 Ногалес — муниципалитет в Испании, провинция Бадахос.
 Ногалес — город в Мексике, штат Веракрус.
  — муниципалитет в Мексике, штат Веракрус.
 Ногалес — город и муниципалитет в Испанании, провинция Луго.
 Ногалес — город в Мексике, штат Сонора.
 Ногалес — муниципалитет в Мексике, штат Сонора.
 Ногалес — город в Чили, область Вальпараисо, административный центр одноимённой коммуны.